Miejscowości w USA:
 Carroll – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll
 Carroll – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Carroll – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Wayne
 Carroll – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Carroll – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Fairfield
Gminy w USA:
 Carroll (ang. Carroll Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ouachita
 Carroll (ang. Carroll Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Carroll (ang. Carroll Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie O’Brien
 Carroll (ang. Carroll Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 Carroll (ang. Carroll Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Platte
 Carroll (ang. Carroll Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Reynolds
 Carroll (ang. Carroll Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Texas
 Carroll (ang. Carroll Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Carroll (ang. Carroll Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Carroll (ang. Carroll Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Slope
 Carroll (ang. Carroll Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ottawa
 Carroll (ang. Carroll Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Perry
 Carroll (ang. Carroll Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
 Carroll (ang. Carroll Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 Carroll (ang. Carroll Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Charles Mix
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) – w stanie Maryland
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) – w stanie New Hampshire
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Carroll (ang. Carroll County) – w stanie Wirginia

Osoby:
 Charles Carroll (z Carrollton) – amerykański senator z Maryland, sygnatariusz Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych
 Diahann Carroll – amerykańska aktorka
 Jonathan Carroll – amerykański pisarz
 Lewis Carroll – brytyjski pisarz, autor Alicji w Krainie Czarów
 Sean B. Carroll – amerykański biolog
 Sean M. Carroll – amerykański fizyk
 Andy Carroll – piłkarz angielski
 Warren H. Carroll – amerykański historyk